Simionov este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gheorghe Simionov (n. 1950), canoist român, triplu campion mondial.
 Toma Simionov (n. 1955), canoist român, dublu campion mondial.